De Kauw (Engels: the Jackdaw) is een personage uit Het neefje van de tovenaar van De Kronieken van Narnia door C.S. Lewis.

De Kauw is een vogelsoort die zowel in de gewone wereld als in Narnia voorkomt. Aslan had twee Kauwen uitgekozen om tot de Pratende Dieren te behoren.

Een van de twee kauwen maakte de eerste grap van Narnia waar hij zelf trots op was. Volgens Aslan maakte hij niet de eerste grap, maar was hij de eerste grap.

Dier uit Narnia
Fictieve vogel